Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj (ukrainisch /; russisch /, rumänisch Raionul Cetatea Albă) ist ein Rajon (administrativer Bezirk) in der Oblast Odessa, in der Südukraine. Das Zentrum des Rajons ist die Stadt Bilhorod-Dnistrowskyj.

Geographie 
Der Rajon grenzt im Nordwesten an die Republik Moldau, im Nordosten an den Rajon Odessa, im Süden an das Schwarze Meer, im Südwesten an den Rajon Ismajil und im Westen an den Rajon Bolhrad.

Geschichte 
Der Rajon entstand nach der russischen Besetzung Bessarabiens 1940 als Rajon Lyman (Лиманський район) und erneut 1944 nach der Rückeroberung Bessarabiens durch die Sowjetunion und lag damals in der Oblast Ismajil auf dem Gebiet der Ukrainischen SSR. 1954 wurde die Oblast Ismajil aufgelöst und der Rajon kam zur Oblast Odessa, 1957 wurde der Rajon umbenannt, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Tatarbunary und Sarata sowie die Landgemeinde Karolino-Buhas (Rajon Owidiopol) und das Gebiet der bis dahin unter Oblastverwaltung stehenden Stadt Bilhorod-Dnistrowskyj, ferner noch ein Dorf aus dem Rajon Tarutyne (Oleksandriwka), abgetrennt wurde hingegen die Landratsgemeinde Udobne (kam zum Rajon Odessa).

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 16 Hromadas (2 Stadtgemeinden, 2 Siedlungsgemeinden und 12 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 2 Städte
 3 Siedlungen städtischen Typs
 127 Dörfer
 2 Ansiedlungen

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Bilhorod-Dnistrowskyj
 Stadtgemeinde Tatarbunary
 Siedlungsgemeinde Sarata
 Siedlungsgemeinde Serhijiwka
 Landgemeinde Dywisija
 Landgemeinde Karolino-Buhas
 Landgemeinde Kulewtscha
 Landgemeinde Lyman
 Landgemeinde Maraslijiwka
 Landgemeinde Moloha
 Landgemeinde Petropawliwka
 Landgemeinde Plachtijiwka
 Landgemeinde Schabo
 Landgemeinde Starokosatsche
 Landgemeinde Tusly
 Landgemeinde Uspeniwka

Bis Juli 2020 waren es 27 Landratsgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 55 Dörfer
 1 Ansiedlung

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Einzelnachweise 

BilhorodDnistrowskyj